В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 3-6, 6-1, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Керрі Мелвілл (півфінал)
 Розмарі Казалс (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 

Charleston Open